Family Circle Cup 2011 — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью тура WTA в рамках премьер серии.

В 2011 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Саманта Стосур
 пары —  Надежда Петрова /  Лизель Хубер

Соревнования

Одиночный турнир 

 Каролина Возняцки обыграла  Елену Веснину со счётом 6-2, 6-3.
 Каролина Возняцки в 3й раз в сезоне и в 15й раз в карьере завоёвывает титул на соревнованиях ассоциации.
 Елена Веснина впервые в сезоне и в 5й раз за карьеру выходит в финал турнира ассоциации, но победить в нём до сих пор не может.

Парный турнир 

 Саня Мирза /  Елена Веснина обыграли  Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси со счётом 6-4, 6-4.
 Дуэт Веснина/Мирза во второй раз в сезоне побеждает на соревновании ассоциации.
 Для Весниной эта победа становится 2й в сезоне и 5й за карьеру.
 Для Мирзы эта победа становится 2й в сезоне и 11й за карьеру.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2011
 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Апрель 2011 года
2011